Васи́лий Григо́рьев:
 Григорьев, Василий Васильевич (1816—1881) — русский востоковед и географ.
 Григорьев, Василий Ефимович (1903—1965) — советский военный деятель, Генерал-майор танковых войск (1943 год).
 Григорьев, Василий Михайлович (1914—1942) — советский футболист.
 Григорьев, Василий Никифорович (1803—1876) — русский поэт, переводчик, мемуарист.
 Григорьев, Василий Николаевич (1852—1925) — статистик, экономист, публицист.
 Григорьев, Василий Прохорович (1909—1978) — советский учёный в области технологии производства авиационной техники.
 Григорьев, Василий Юрьевич (род. 1958) — российский режиссёр, теле- и кинопродюсер, главный продюсер телеканала «Россия» ВГТРК (2003—2006). Примечания